

Letteratura 
 Le cose della vita (Les Choses de la vie) – romanzo di Paul Guimard del 1967
 Le cose della vita – saggio di Vittorio Messori del 1995
 Le cose della vita – saggio di Salvatore Veca del 2006

Musica 
 Le cose della vita – album di Antonello Venditti del 1973
 Le tue mani su di me/Le cose della vita – 45 giri di Antonello Venditti del 1973
 Cose della vita – singolo di Eros Ramazzotti del 1993